Il doppio del torneo di tennis Legg Mason Tennis Classic 1995, facente parte dell'ATP Tour, ha avuto come vincitori Olivier Delaître e Jeff Tarango che hanno battuto in finale Petr Korda e Cyril Suk 4-6, 6-3, 6-2.

Teste di serie 

 Grant Connell /  Patrick Galbraith (secondo turno)
 Byron Black /  Jonathan Stark (semifinali)
 Patrick McEnroe /  Richey Reneberg (quarti di finale)
 David Adams /  Martin Damm (quarti di finale)

 Petr Korda /  Cyril Suk (finale)
 Olivier Delaître /  Jeff Tarango (Campioni)
 Kent Kinnear /  David Prinosil (primo turno)
 Mark Philippoussis /  Patrick Rafter (quarti di finale)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Legg Mason Tennis Classic 1995